Mohan, nom alternatiu de l'estat de Chhota_Udaipur
 Mohan, municipi del districte d'Unao a Uttar Pradesh, amb 13.500 habitants
 Pas de Mohan, a Sikkim
 Riu Mohan, a Uttar Pradesh, Índia